In ambito sportivo il termine Triple Crown o Triplice corona può indicare:

 Triple Crown – nell'automobilismo riconoscimento statistico per il pilota che abbia vinto le tre competizioni più prestigiose del mondo (mondiale di formula 1, Le Mans e Indianapolis)
 Triple Crown – nel baseball riconoscimento riservato a un giocatore che al termine del proprio campionato risulti il migliore nelle sue tre statistiche di riferimento (a seconda del ruolo in campo)
 Triple Crown – in escursionismo riconoscimento simbolico riservato a chi completa i tre maggiori sentieri degli Stati Uniti, il Continental Divide Trail, il Pacific Crest Trail e il Sentiero degli Appalachi
 Triple Crown – in ippica nome di un torneo per cavalli purosangue
 Triple Crown – nella pallacanestro europea, riconoscimento per il club europeo che vinca l'Eurolega più campionato e coppa nazionale
 Triple Crown – nella pallacanestro statunitense riconoscimento per il giocatore che nello stesso anno riesce nell'impresa di vincere i tre più importanti premi della lega: MVP della regular season, MVP delle finals e titolo NBA
 Triple Crown – nel rugby a 15 riconoscimento ufficiale per una qualsiasi delle quattro nazionali delle Isole britanniche che nel corso di una singola edizione del Sei Nazioni batta le altre tre; non ufficialmente indica anche la vittoria in tour di una nazionale dell'emisfero sud contro tutte e quattro le nazionali delle Isole britanniche
 Triple Crown – negli scacchi riconoscimento informale destinato a chi detiene contemporaneamente i titoli di campione del mondo assoluto, a gioco rapido e lampo
 Triple Crown – nel wrestling riconoscimento a un performer per la vittoria, in carriera, del titolo assoluto, quello di coppia e quello minore
 Triplice corona – nel ciclismo riconoscimento statistico all'atleta che in una stagione vinca i tre c.d. Grandi Giri (Giro d'Italia, di Francia e di Spagna)

Pagine correlate 
 Tre corone (disambigua)
 Tre Kronor